Премия «Джини» за лучший дизайн костюмов присуждается Канадской академией кино и телевидения лучшему канадскому костюмеру. Вручается с первой церемонии, то есть с 1980 года.

Победители и номинанты

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

Комментарии

Примечания

Ссылки 

 Официальный веб-сайт кинопремии  

Кинопремии Канады
Джини (кинопремия)